Massif steht für:
 Iveco Massif, Automodell der Marke Iveco
 Mount Massif, Berg in Tasmanien, Australien
 Omega Massif, Metalband